Fekete-víz (Nógrád megye), patak a Cserhátban, Nógrád megyében
 Fekete-víz (Baranya megye), patak Baranya megyében
 Fekete-víz (Börzsöny), patak a Börzsönyben
 Fekete-víz (Szlovákia), patak a Kisalföldön, Szlovákiában